57 км, 57-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

Казахстан 
 57 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога. Код 713863.

Россия 
 57 км — блок-пост, Куйбышевская железная дорога (Самарская область). Код 638785.
 57 км — пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Мурманская область). Код 014639.
 57 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Калужская область). Код 189532.
 57 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога (Саратовская область). Код 624566.

 57 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Свердловская область). Код 794714.
 57 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Тюменская область). Код 795632.
 57 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Самарская область). Код 636563.
 57 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Белгородская область). Код 437954.
 57 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Кировская область). Код 271493.

Украина 
 57 км — пост, Южная железная дорога (Харьковская область). Код 430758.

Крым 
 57 км — пассажирская платформа, Республика Крым. Код 868231 (Россия) или код 471419 (Украина).